Auffenberg:
 Joseph von Auffenberg
 Moritz Auffenberg von Komaróv